Gouvernement Michel Rocard (1), du  au 
Gouvernement Michel Rocard (2), du  au

Voir aussi

Articles connexes 
Michel Rocard
Historique des gouvernements de la France